

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Lucjanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło
 Lucjanowo – część wsi Łysek w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Zobacz też 
 Lucjanów